

Geografia 
 Caroline – comune dello stato di New York, Stati Uniti d'America
 Caroline – città dell'Alberta, Canada
 Fort Caroline – la prima colonia francese permanente in Nord America, situata nel sito dell'odierna Jacksonville, Florida
 Isole Caroline – arcipelago dell'Oceano Pacifico, nella Micronesia
 Le Caroline – gli stati federati della Carolina del Nord e Carolina del Sud considerati collettivamente

Musica 
 Caroline Records – etichetta musicale indipendente newyorkese
 Caroline – singolo degli Status Quo del 1973
 Caroline – album di Billy Sheehan del 2001
 Caroline – album di Caroline Lind del 2006
 Caroline – singolo di Aminé del 2016

Personaggi 
 Caroline – Bond girl, personaggio di James Bond
 Caroline – personaggio del videogioco Portal
 Caroline – personaggio del videogioco Persona 5

Altro 
 Caroline – variante del nome proprio di persona femminile Carolina
 Caroline – libro rosa scritto da Jasmine Cresswell, nella terza serie della collana I nuovi bestsellers Special con il numero 8s nel 1999
 Classe Caroline – classe di incrociatori leggeri britannici della prima guerra mondiale
 Diocesi delle Isole Caroline – (in latino: Dioecesis Carolinensium) è una sede della Chiesa cattolica suffraganea dell'arcidiocesi di Agaña

Altri progetti